Andreas Hagen har flere betydninger:

 Andreas Hagen (født 1986) – norsk fodboldspiller.
 Andreas Hagen (journalist) (1924 – 2011) – norsk journalist.